Azoty – dzielnica Kędzierzyna-Koźla
 Azoty – hala widowisko-sportowa w Kędzierzynie-Koźlu
 Azoty-Puławy – puławski klub piłki ręcznej
 Grupa Azoty S.A. – największy koncern chemiczny w Polsce
 Grupa Azoty Chemik Police – polski klub siatkówki kobiet
 Grupa Azoty Tarnów – polski klub piłki ręcznej
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – zakłady chemiczne w Kędzierzynie-Koźlu
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – zakłady chemiczne w Puławach
 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – polski klub siatkówki mężczyzn
 Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle – dawna nazwa klubu sportowego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach – zakłady chemiczne w Tarnowie

Przystanki kolejowe 
 Kędzierzyn Koźle Azoty – przystanek kolejowy w Kędzierzynie-Koźlu
 Puławy Azoty – przystanek kolejowy w Puławach